Lophiodes är ett släkte av fiskar. Lophiodes ingår i familjen marulksfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Marulksfiskar
Lophiodes